Kohlesmühle ist der Ortsname von
 Kohlesmühle (Creglingen), Ortsteil der Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Kohlesmühle (Pressig), ehemaliger Ortsteil des Marktes Pressig, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Kohlersmühle